Квалификация (отборочный турнир) 13-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин прошла в период с 19 мая по 28 ноября 1993 года с участием 28 национальных сборных команд. Было разыграно 8 путёвок в финальный турнир мирового первенства (6 — по итогам мировой квалификации, 2 — от Азии). От квалификации освобождены команды Греции (страна-организатор), Италии (победитель предыдущего чемпионата мира), Бразилии (олимпийский чемпион 1992), а также Нидерландов, Южной Кореи, Кубы, Аргентины и Алжир (по итогам континентальных чемпионатов 1993 года).

Мировой квалификационный турнир 
Команды-участницы: Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Египет, Испания, Канада, Латвия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

Предварительный раунд 
 19 мая 1993. Братислава.  Словакия —  Украина 1:3 (15:8, 12:15, 15:17, 12:15).
 15 июня 1993. Донецк.  Украина —  Словакия 3:0 (15:9, 15:10, 15:10).

В групповой раунд вышла сборная Украины.

Групповой раунд

Группа А  
19—21.11.1993. Гранада (Испания) 

 19 ноября: Болгария — Румыния 3:0 (16:14, 15:3, 15:5); Испания — Белоруссия 3:0 (15:5, 15:5, 15:7).
 20 ноября: Испания — Румыния 3:2 (15:10, 6:15, 8:15, 15:13, 15:10); Болгария — Белоруссия 3:0 (15:1, 15:3, 15:1).
 21 ноября: Румыния — Белоруссия 3:0 (15:11, 17:15, 15:12); Болгария — Испания 3:2 (12:15, 15:10, 15:8, 14:16, 15:7).

Группа В  
19—21.11.1993. Кобленц (Германия) 

 19 ноября: Германия — Португалия 3:1; Канада — Венгрия 3:1.
 20 ноября: Германия — Венгрия 3:0 (16:14, 15:7, 15:4); Канада — Португалия 3:0 (15:12, 16:14, 15:6).
 21 ноября: Германия — Канада 3:2 (10:15, 15:5, 15:9, 13:15, 21:19); Португалия — Венгрия 3:2 (15:13, 15:13, 12:15, 4:15, 16:14).

Группа С  
12—14.11.1993. Париж (Франция) 

 12 ноября: Франция — Чехия 3:0 (15:11, 15:7, 15:11); США — Словения 3:0 (15:11, 15:7, 15:4).
 13 ноября: США — Чехия 3:2 (15:7, 11:15, 11:15, 15:11, 16:14); Франция — Словения 3:0 (15:4, 15:2, 15:5).
 14 ноября: Чехия — Словения 3:0 (15:6, 15:3, 15:10); США — Франция 3:0 (15:10, 15:10, 15:8).

Группа D  
17—19.11.1993. Москва (Россия) 

 17 ноября: Финляндия — Хорватия 3:0 (17:16, 15:10, 15:4); Россия — Турция 3:0 (15:6, 15:12, 15:10).
 18 ноября: Турция — Хорватия 3:0 (16:14, 15:12, 17:15); Россия — Финляндия 3:0 (15:4, 15:0, 16:14).
 19 ноября: Финляндия — Турция 3:1 (15:10, 11:15, 15:12, 15:11); Россия — Хорватия 3:1 (16:14, 15:7, 12:15, 15:12).

Группа Е 
19—21.11.1993. Вроцлав (Польша) 

 19 ноября: Швеция — Латвия 3:1 (15:11, 13:15, 15:11, 15:12); Польша — Украина 3:1 (15:9, 6:15, 15:10, 15:13).
 20 ноября: Швеция — Польша 3:1 (15:6, 15:17, 15:13, 15:7); Латвия — Украина 3:2.
 21 ноября: Швеция — Украина 3:1 (15:11, 16:17, 15:13, 15:13); Латвия — Польша 3:1 (9:15, 15:11, 15:13, 15:13).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 1994 года получили победители групп — Болгария, Германия, США, Россия, Швеция. 

Канада и Франция, имевшие лучшие показатели среди команд, занявших в группах вторые места, вышли в дополнительный раунд, где в соперничестве с двумя африканскими командами (Тунисом и Египтом) определили ещё одного участника предстоящего мирового первенства.

Дополнительный раунд

Группа F  
26—28.11.1993. Тунис (Тунис)

 26 ноября: Франция — Египет 3:0 (15:12, 15:6, 15:5); Канада — Тунис 3:0.
 27 ноября: Франция — Тунис 3:0 (15:13, 15:7, 15:10); Канада — Египет 3:0 (15:8, 15:8, 15:11).
 28 ноября: Египет — Тунис 3:1 (15:8, 17:16, 6:15, 16:14); Канада — Франция 3:1 (16:14, 13:15, 15:12, 15:5).

Шестую путёвку на чемпионат мира 1994 от мирового квалификационного турнира выиграла Канада.

Азиатский квалификационный турнир 
Команды-участницы: Австралия, Иран, Китай, Тайвань, Япония.

Групповой раунд

Группа А 
6—11.11.1993. Сидней (Австралия) 

 6 ноября: Япония — Австралия 3:0 (15:8, 15:6, 15:5); Иран — Тайвань 3:0 (15:10, 15:9, 15:5).
 7 ноября: Австралия — Тайвань 3:0 (15:13, 15:13, 15:12); Япония — Китай 3:1 (13:15, 15:11, 15:7, 15:10).
 9 ноября: Япония — Тайвань 3:0 (15:5, 15:3, 15:6); Китай — Иран 3:0 (15:11, 15:9, 15:7).
 10 ноября: Австралия — Иран 3:0 (15:10, 15:3, 15:7); Китай — Тайвань 3:0 (15:4, 15:7, 15:4).
 11 ноября: Япония — Иран 3:0 (15:8, 15:6, 15:3); Китай — Австралия 3:0 (15:13, 17:15, 15:5).

По итогам азиатского квалификационного турнира путёвки на чемпионат мира 1994 года получили Япония и Китай.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1993 год в волейболе